Бочац може да се односи на:

 Бочац (Бања Лука), насеље и мјесна заједница на подручју града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Бочац (језеро), вјештачко језеро на подручју општина Мркоњић Град, Кнежево и Бањалука, Република Српска, БиХ
 Хидроелектрана Бочац, хидроелектрана на ријеци Врбас, у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Бочац (тврђава), средњовјековни град-тврђава изнад лијеве обале Врбаса, Република Српска, БиХ